Die A lyga 2011 war die 22. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. März 2011 und endete am 6. November 2011. Der Sieger der vergangenen Saison Ekranas Panevėžys sicherte sich mit dem vierten Titelgewinn in Folge seine insgesamt siebte litauische Meisterschaft.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011